Анастасије II се може односити на:

 Анастасије II, византијски цар (713—715)
 Папа Анастасије II, римски папа (496—498)
 Анастасије II Антиохијски, антиохијски патријарх (599—609) и хришћански светитељ